

Geografia
 Baru, comune del distretto di Hunedoara, in Romania
 Baru, località di Demonte, in Italia
 Barú, distretto della Costa Rica

Persone
 Baru, pseudonimo di Hervé Barulea, autore di fumetti francese